Fátima, portugál település
 Fatima, arab eredetű női név
 Fátima, Mohamed próféta lánya, Haszan és Huszajn imámok anyja, a Fátimidák és az al-Azhar egyetem névadója
 Fatima (The Miracle of Our Lady of Fatima), 1952-es amerikai film
 Fatima (Fatima), 2015-ös francia film